Talal (26. februar 1909 – 7. juli 1972) var konge af Jordan 1951-52.

Han kom til tronen efter sin far Abdullah 1. blev myrdet. Det følgende år måtte han abdicere af helbredsgrunde.

Se også 
 Jordans regenter

Konger af Jordan
Monarker der har abdiceret